Maciej Giertych (1936-), homme politique polonais ;
 Roman Giertych (1971-), historien, avocat et homme politique polonais.